Карелин, Андрей: Карелин, Андрей Андреевич (1866—1928) — русский художник.
 Карелин, Андрей Осипович (1837—1906) — русский художник и фотограф.